Podkova může být:

 podkova – kovová ochrana kopyta, pevná podložka pod kopyto
 Podkova (film) – němý film z roku 1913
 Mlhovina Omega, též mlhovina Podkova – astronomický objekt v souhvězdí Střelce
 podkova pro štěstí – ozdobný předmět ve tvaru podkovy zavěšený na zeď pro štěstí
 Zlatá podkova – jezdecké závody military

místopisné jméno
 Podkova (Lužické hory) (518 m) – vrchol v Lužických horách
 Podkova (Malá Fatra) (1437 m) – vrchol v Malé Fatře
 Podkova – jiný název pro Budňanský lom v systému vápencových lomů Amerika 
 Podkova (Niagarské vodopády) – vodopád na řece Niagara v Severní Americe

předmět ve tvaru podkovy (písmeno „U“ či „Ω“)
 typ piercingového šperku

Rozcestníky - místopisné jméno